Wladimir Ponomarjow ist der Name folgender Personen: 

* Wladimir Alexejewitsch Ponomarjow (* 1940), sowjetischer Fußballspieler
 Wladimir Iwanowitsch Ponomarjow (* 1952), sowjetischer Leichtathlet